Friedrich Weber peut désigner :
 Friedrich Weber (1781-1823), un entomologiste allemand ;
 Friedrich Weber (1892-1974), un général allemand durant la Seconde Guerre mondiale ;
 Friedrich Weber (1892-1954), un vétérinaire allemand et homme politique nazi.